

Деся́тник (значення) 
 посада й одночасно звання командира десятку у стрілецькому, козацькому військах та монгольському війську у 14-15 століттях.
 Десятник — військове звання підстаршини в Українській Галицькій армії, яке було затверджено ухвалою Української національної ради ЗУНР та наказом державного секретаря Державного Секретаріату військових справ ЗУНР полковника Дмитра Вітовського 13 листопада 1918 у всієї УГА. Було нижче за військове звання старший десятник та вище за звання вістун.
 Старша, відповідальна особа нижчого технічного персоналу у групі робітників на будівництві, у шахті тощо. Десятник на виробництві є найближчим керівником партії робітників, в залежності від роду праці значного чи невеликого складу; наприклад, при проведенні земляних робіт один десятник може мати у своєму розпорядженні до ста і більше робітників; при більш складних роботах десятник ставиться до малої артілі.

Прізвище 
 Десятник Григорій Овсійович — український кінорежисер, сценарист, композитор,поет-пісняр. 
 Десятник Марія Миколаївна

Див. також 
 Обершутце
 Оберманн
 Командир відділення
 Старший стрілець
 Унтер-фельдфебель
 Старшина (військове звання)

Джерела 
 Десятник 
 Крип’якевич І.П., Гнатевич Б.П., Стефанів З. та інші Історія Українського війська.   /Упорядник Якимович Б.З.—4-те вид., змін. І доп. —Львів: Світ, 1992. — 712 с. — ISBN 5-7773-0148-7  (Львів; 1936; Вінніпег, 1953; Львів, 1992)

Посилання 
 Військові звання та військові ранги збройних формувань України 
 Історія виникнення військових звань 
 Знаки розрізнення рангів в УСС 

Військові посади
Військові звання
Козацька доба
Підприємництво
Господарська діяльність
Українська Галицька армія
прізвища